Dit is een chronologische lijst van de voorzitters van de IUPAC, de International Union of Pure and Applied Chemistry, sedert haar oprichting.

 

voorzitters van de IUPAC